Peter Brown può riferirsi a:
Peter Brown (1935-2016), attore statunitense
 Peter Brown (1935-), storico irlandese
 Peter Brown (1937-), imprenditore e produttore discografico britannico
 Peter Brown (1941-), rugbista a 15 e imprenditore scozzese
 Peter Brown (1947–), vescovo cattolico neozelandese